Numele Jojo se poate referi la:

Muziciene 
 JoJo, o cântăreață de muzică rhythm and blues din 
 Jojo (Cătălina Alexandra Grama, născută Ionescu), cântăreață și actriță de televiziune din România, parte a grupului Divertis

Personaje fictive 
 Mojo Jojo, un personaj negativ din serialul animat Fetițele Powerpuff

Nume proprii